El Puig del Trull és una muntanya de 257,7 metres del terme comunal de Morellàs i les Illes, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).

Està situat a prop i al sud-est del poble de Morellàs, ran del límit amb el terme de les Cluses. És a prop i al nord del Mas del Turonell,

Referències 

Muntanyes de Morellàs i les Illes